Jājarm kan syfta på följande platser:

Iran 

 Jājarm (kommunhuvudort i Iran), Nordkhorasan, 
 Shahrestān-e Jājarm, kommun, Nordkhorasan, 

Robotskapade Iranförgreningar